Багу́льник сте́лющийся, или Багульник простёртый () — вид низкорослых древесных растений из рода  семейства . Близкий вид к багульнику болотному, от которого отличается очень узкими листьями, всего 1—1,5 мм ширины, и с сильно загнутыми краями.

Ботаническое описание 
Приземистый или стелющийся кустарничек. Побеги с густым ржавым опушением.

Листья линейные, очень узкие при длине от 8 до 25 мм и ширине 1—2 мм, сильно завёрнутые, снизу густоржавоопушенные.

Соцветия около 2 см в диаметре.

Коробочка продолговатая, до 3 мм в длину.

Цветёт в мае—июне, плоды созревают в июле—августе.

Распространение и экология 
Распространён по арктической Европе и Сибири. На Дальнем Востоке России встречается в Приморском и Хабаровском краях, на Сахалине, Курилах, Камчатке, Командорских островах, Чукотском полуострове.

Растёт у гольцов, по моховым болотам, в лиственничных редколесьях, среди кедрового стланика.

Значение и применение 
Отличный медонос и пыльценос. Нектаропродуктивность 100 цветков — 60,0—67,8 мг. Хорошо посещается пчёлами в течение всего дня.

Примечания

Литература 
 
 — УДК 582.912.42

Ссылки 
 

Вересковые
Флора Дальнего Востока